О́йо () — город в Нигерии. Расположен на территории одноимённого штата, административным центром которого, тем не менее, не является. Население — 386 723 чел. (по оценке на 2012 год).

География 
Город находится на юго-востоке Нигерии, в 51 км к северу от столицы штата, Ибадана. С последним Ойо соединяет .

Климат

История 
В 1830-е годы город стал резиденцией  Атиба — правителя народа йоруба, после того как Империя Ойо пала под натиском фулани в 1836 году, а старая столица была разрушена. Во время гражданской войны народа йоруба в середине XIX века Ойо выступала в союзе с Ибаданом. В конце XIX века Ойо участвовал в войне против французских колонизаторов, но в 1888 году попал под власть колонизаторов британских. С 1960 года — в составе независимой Нигерии.

Экономика 
В настоящее время основу экономики города составляют сельское хозяйство и кустарные промыслы. В окрестносях города выращивают табак, тиковое дерево и хлопок. В Ойо исстари прядут, ткут и красят хлопковые ткани.

Примечания 

Города Нигерии
Ойо (штат)